Achyrophorus är ett släkte av korgblommiga växter. Achyrophorus ingår i familjen korgblommiga växter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Korgblommiga växter
Achyrophorus